Гатище — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Гатище — посёлок в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Гатище — село в Воловском районе Липецкой области.
 Гатище — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.

Украина 
 Гатище — село в Волчанском районе Харьковской области.